Surodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Surodadi (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 110,52), Jawa Tengah, 
 Desa Surodadi (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 109,99), Jawa Tengah, 
 Desa Surodadi (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 110,65), Jawa Tengah, 
 Desa Surodadi (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 110,72), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar